Das Geschlecht Rein war ein altes norwegisches Adelsgeschlecht. Es stammt von Skule kongsfostre (Königs-Ziehsohn), der nach dem Fall König Harald Hardrådes Fall in der Schlacht von Stamford Bridge mit dem Heer aus England nach Norwegen zurückkehrte. Sein familiärer Hintergrund ist allerdings umstritten. Nach einer Theorie war er der Sohn von Toste Godwinsson, Jarl von Northumbria und Bruder von Harold Godwinsson, dem letzten angelsächsischen König von England und Sieger bei Stamford Bridge. Aber diese Theorie wird auch bestritten.

Skule erhielt Landbesitz mit vielen großen Höfen aus dem norwegischen Krongut, unter anderem Rein in Rissa. Er war der Vater von Åsolf auf Rein, der mit Tora Skoftesdatter aus dem Geschlecht Giske stammte. Deren Sohn Guttorm auf Rein war Vater von Bård Guttormsson. In erster Ehe war dieser mit Cecilia, der Tochter von Sigurd Munn verheiratet und Vater von König Inge Bårdsson. Aus seiner zweiten Ehe ging seine Tochter Sigrid Bårdsdotter hervor, die mit Jon Austrått verheiratet war und als Witwe die erste Äbtissin in Reins Kloster war. Er hatte auch den Sohn Herzog Skule Bårdsson und die Tochter Ingebjørg, die mit Alv Erlingsson auf Tornberg verheiratet war. Skules Tochter Margarete Skuledatter, Ehefrau des Königs Håkon Håkonsson. Von Ingebjørg und Alv stammt ein großer Teil des späteren norwegischen Hochadels ab.

Familiäre Verbindungen 

Nach P. A. Munch: Det Norske Folks Historie Bd. 4,2. Christiania 1859

Literatur 
Terje Bratberg: „Reinsætten“ in: Store norske leksikon

Norwegisches Adelsgeschlecht
Norwegische Geschichte im Mittelalter
Stammtafel